Суетин — русская фамилия; имеет женскую форму Суетина.

Известные носители 
 Суетин, Александр Александрович (род. 1957) — российский исполнитель, лютнист.
 Суетин, Михаил Сергеевич (1906—1986) — советский партийный деятель.
 Суетин, Николай Михайлович (1897—1954) — русский художник, дизайнер, график.
 Суетин, Паригорий Евстафьевич (1926—2013) — советский физик, ректор Уральского государственного университета.

См. также